Phyllomedusidae – rodzina płazów z rzędu płazów bezogonowych (Anura).

Zasięg występowania 
Rodzina obejmuje gatunki występujące w tropikalnych regionach od Meksyku do Argentyny.

Systematyka

Taksonomia 
Przed 2016 rokiem klasyfikowana jako podrodzina w obrębie rodziny rzekotkowatych; Duellman, Marion i Hedges (2016) podnieśli ją do rangi odrębnej rodziny.

Podział systematyczny 
Do rodziny należą następujące rodzaje:
 Agalychnis 
 Callimedusa 
 Cruziohyla 
 Hylomantis 
 Phasmahyla 
 Phrynomedusa 
 Phyllomedusa 
 Pithecopus

Uwagi

Przypisy